ГВТУ может означать:
 Главное военно-техническое управление Русской Императорской Армии, преемник ГИУ (Главное инженерное управление)
 ГВТУ-450 — устройство (трехсекционная вентиляторная градирня) для охлаждения оборотной воды атмосферным воздухом при их непосредственном контакте в условиях противоточного движения фаз.

См. также 

 Главное военно-инженерное управление Красной Армии — образовано на базе Главного военно-технического управления старой армии как Центральное военно-техническое управление Красной Армии (Приказ Наркомвоена № 173)
 ГАУ — Главное артиллерийское управление Русской Императорской Армии